Александр Шаталов:
 Шаталов, Александр Борисович (1890—1970) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда (1943).
 Шаталов, Александр Николаевич (1957—2018) — российский поэт, критик, издатель и телеведущий.